2 miejscowości w Polsce:
 Mielenko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Mielenko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Mielno

2 jeziora w Polsce:
 Mielenko – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy, w granicach miasta Kartuzy;
 Mielenko – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice;

Zobacz też 
 Mielenko Drawskie, Mielenko Gryfińskie, Mielno, Mielnik

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)